

Patronyme

 Laurence Wolsey (né en 1945), mathématicien anglais ;
 Thomas Wolsey, né Thomas Wulcy (vers 1473 ? –1530), cardinal et homme d’État anglais ;
 Henry Wolsey Bayfield (1795-1885), amiral britannique.

Pseudonyme
 Wolsey fut le pseudonyme adopté par César Zama pour la publication en 1899 de son ouvrage Libelo republicano – Comentários sobre a Campanha de Canudos.

Toponyme 

 Wolsey, municipalité du Dakota du Sud aux États-Unis.

Cinéma 
 Cardinal Wolsey, un court-métrage muet américain de J. Stuart Blackton et Laurence Trimble, sorti en 1912.